Móði i Magni, descendència de Thor 
 Benedetto Magni (Ravenna, 1580 - ?), organista i compositor italià del Renaixement 
 Fiorenzo Magni (Vaiano, Toscana, 1920 - Monza, 2012), ciclista italià 
 Oreste Magni (Albese con Cassano, Llombardia, 1936 – Ravenna, 1975), ciclista italià 
 Secondo Magni (Massarella, Toscana, 1912 – 1997), ciclista italià